Ključna beseda je beseda ali koncept s posebnim pomenom, oziroma katerakoli beseda, ki se uporablja kot ključ za določen kod ali v referenčnem gradivu za povezavo z drugimi besedami ali informacijami.

Drugi pomeni: 

 Ključna beseda (računalništvo), znak v računalniškem jeziku, ki označuje določen ukaz,
 Ključna beseda (lingvistika), beseda ki se nepričakovano pogosto pojavlja v tekstu, ali beseda, ki se v     tekstu pojavlja pogosteje kot bi pričakovali,
 Ključna beseda (iskanje), ali ključna fraza, je beseda ali fraza za iskanje informacij v navadnih ali elektronskih knjižnicah,
 Ključna beseda (spletno iskanje) ali ključna fraza, je beseda ali fraza, ki se jo uporablja za iskanje uporabnih rezultatov pri spletnem iskanju,
 Pametna ključna beseda (smart keyword), bljižnjica za zaznamke v brskalniku Firefox